Prophète dans la Bible (variante orthographique) : Habacuc
 Projet de porte-avion lors de la seconde guerre mondiale : Projet Habakkuk